Бе́ни Танга́ма Бани́нгиме (; род. 9 сентября 1998, Киншаса, ДР Конго) — конголезский и английский футболист. Выступает на позиции опорного полузащитника. Игрок клуба «Харт оф Мидлотиан».

Клубная карьера 
Бени Банингиме — воспитанник футбольного клуба «Эвертон», в систему которого он попал в возрасте 9 лет. В 2016 году Банингиме начал играть за резервную команду клуба из Ливерпуля, с которой в сезоне 2016/17 выиграл Премьер-лигу 2.

В октябре 2017 года Банингиме стал привлекаться в тренировкам основной команды, после того как исполняющим обязанности главного тренера «Эвертона» стал тренер резервной команды Дэвид Ансуорт. 25 октября 2017 года Банингиме дебютировал в основном составе «Эвертона». Футболист появился в стартовом составе команды в матче Кубка лиги против «Челси». Ещё через 4 дня полузащитник впервые вышел на поле в матче АПЛ. Всего до конца сезона 2017/18 восемь раз выходил на поле в матчах Премьер-лиги.

В январе 2019 года был арендован до конца сезона клубом «Уиган Атлетик», однако провёл за него всего один матч. 1 февраля 2021 года отправился в ещё одну аренду — на этот раз в «Дерби Каунти», однако до конца сезона вышел на поле лишь два раза.

Летом 2021 года перешёл в шотландский клуб «Харт оф Мидлотиан», подписав контракт на 3 года. 31 июля 2021 года дебютировал за новый клуб в победном матче против «Селтика» (2:1), по итогам которого был признан лучшим игроком матча.

Статистика выступлений

Клубная

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на официальном сайте «Эвертона»

Футболисты Англии
Футболисты Демократической Республики Конго
Игроки ФК «Эвертон»
Игроки ФК «Уиган Атлетик»
Игроки ФК «Дерби Каунти»
Игроки ФК «Харт оф Мидлотиан»